Верховный совет Российской Федерации ДПШУ (ВСРФ ДПШУ или ВСРФ) — верховный совет Древнего и принятого шотландского устава в России. ВСРФ был основан 4 сентября 2008 года, и был инсталлирован 29 марта 2009 года в Москве. В ВСРФ допускаются к посвящению в дополнительные степени масонства действительные члены Объединённой великой ложи России и масоны дружественных великих лож.

История 
Появление второй великой ложи в России предопределило и появление в стране двух независимых друг от друга верховных советов.
Один, который ориентируется на англо-саксонское масонство и который был создан в 1996 году, имеет отношение к Великой ложе России. Второй верховный совет, именуемый Верховный совет Российской Федерации, который тесно связан с Объединенной великой ложей России, был создан 4 сентября 2008 года. Создателями ВСРФ были 17 братьев генеральных инспекторов 33 и последнего градуса ДПШУ законно посвящённых, согласно Великой конституции «Бордо» 1762 года и Великой конституции 33 градуса 1786 года.

На первом собрании ВСРФ 4 сентября 2008 года был единогласно избран великим командором брат Владимир Лопухин. Также на этом собрании были избраны офицеры верховного совета. Параллельно с созданием ВСРФ, активно велись переговоры о помощи в инсталляции вновь созданного ВСРФ с Верховным советом Франции (ВСФ), вторым по старшинству в мире (создан 22 сентября 1804 года).

28 марта 2009 года делегация Верховного совета Франции, состоящая из 8 офицеров ВСФ, имеющих 33 градус посвящения, во главе с великим командором Юбером Гривеном прибыла в Москву. 29 марта прошла торжественная инсталляция Верховного совета Российской Федерации Древнего и принятого шотландского устава.

17 декабря 2009 года ВСРФ был принят в Ассоциацию верховных советов ДПШУ под символичным номером 33.

По состоянию на июнь 2018 года в ассоциацию входят 55 верховных советов.

12 декабря 2015 года состоялись выборы нового великого командора ВСРФ. На этом заседании присутствовали 14 членов ВСРФ. Было выдвинуто 2 кандидата; генеральный секретарь ВСРФ — брат В. К., и великий меченосец ВСРФ — брат А. К.. С результатом 10 — за и 4 — против, новым великим командором был избран брат В. К.

5 июня 2016 года с Санкт-Петербурге состоялся праздник Шотландского устава. На нём присутствовали братья ВСРФ с 4 по 33 градус ДПШУ, а также гости из 8 дружественных верховных советов — Франции, Болгарии, Румынии, Латвии, Словении, Италии, Австрии, Сербии. На открытии праздника великий командор, брат В. К., зачитал зодческую работу «ДПШУ в России 1816—2016».

13 декабря 2019 года, Верховный совет Франции вручил Верховному совету Российской Федерации декрет, согласно которому подтверждается преемственность Верховного совета Российской Федерации от Русского совета 33 степени, созданного Верховным советом Франции в Париже 19 декабря 1936 года.
	
Русский совет 33 степени был законсервирован в 1962 году. На основании поручения от 1922 года, в Москве, 28 марта 2009 года, Верховный совет Франции его пробудил, как Верховный совет Российской Федерации. Верховный совет Российской Федерации имеет право носить название — «Верховный совет Российской Федерации 1936».

Организационные структуры ВСР 
 Ложи совершенствования (4 — 14°):
 «Пифагор» (Москва)
 «И. Елагин» (Санкт-Петербург)
 Капитул «Милосердие» (15° — 18°)
 Ареопаг «Ступени совершенствования» (19° — 30°)
 Трибунал «Закон света» 31°
 Консистория «Россия» 32°
 Верховный совет 33°

С 2008 года в ВСРФ было посвящено с 4 по 33 градусы 100 масонов, как членов Объединённой великой ложи России, так и дружественных великих лож.

Девизы ВСРФ 
 Ordo ab chao — Порядок из хаоса
 Deus meumque jus — Бог и моё право

См. также 
 Объединённая великая ложа России
 Верховный совет Франции
 Древний и принятый шотландский устав
 Верховный совет ДПШУ
 Верховный совет России ДПШУ
 Список масонских организаций
 Масонство в России

Литература 
 Серков А. И., И. В. Гордеев, Н. Б. Жданов «Тернистый путь к свету», 2018 г. 575 стр., Изд. Галерея, ISBN 978-5-9905925-6-8
 Серков А. И. «История русского масонства XX века» В 3 т., СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2009. 264 с.+ 472 с. + 544 с. ISBN 978-5-87991-077-3
 Карпачёв С. П. «Искусство вольных каменщиков», «ИПК Парето-Принт», 2015 год, 475 стр. 2000 экз. ISBN 978-5-990-54931-9
 Карпачёв С. П. «Тайны масонских орденов» Издательство «Яуза-Пресс», 2007. — 352 стр.— ISBN 978-5-903339-28-0

Примечания 

Древний и принятый шотландский устав
Масонство в России
Верховные советы
Масонский орден